Су́хов () — русская фамилия. Известные носители:

Сухов 
 
 
 
 Сухов, Андрей Дмитриевич (род. 1930) — философ, специалист по истории русской философии, философии истории и религии.
 Сухов, Валентин Михайлович (1907—1968) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 
 Сухов, Владимир Павлович (1934—2016) — советский и российский геолог и педагог.
 Сухов, Всеволод Иванович (род. 1938) — российский дипломат.
 
 Сухов, Евгений Евгеньевич (род. 1959) — российский писатель, журналист, доктор геолого-минералогических наук.
 
 Сухов, Игорь Николаевич (1929—2006) — советский и украинский хозяйственный деятель.
 
 Сухов, Михаил Викторович (род. 1984) — российский футболист.
 
 
 Сухов, Пётр Фёдорович (1884—1918) — большевик, командир красногвардейского отряда.
 Сухов, Сергей Михайлович (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Сухов, Трифон Григорьевич (в монашестве Тихон; 1880—1937) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой.



См. также 
 Красноармеец Сухов

Примечания